Stekelvaren kan verwijzen naar twee soorten varens uit het geslacht niervaren:
 Brede stekelvaren
 Smalle stekelvaren